Бекренев — русская фамилия.

Известные носители:
 Бекренев, Александр Фёдорович (род. 1945) — советский и российский спортсмен-биатлонист, мастер спорта СССР по лыжным гонкам, заслуженный тренер России.
 Бекренев, Ефим Евстратьевич (1743—1803) — городской голова Петрозаводска, купец.
 Бекренев, Леонид Константинович (1907—1997) — советский военачальник, адмирал.